Allegro har flere betydninger:
 Allégro – Italiensk for 'hastigt tempo' indenfor musik og ballet
 Allegro (film) − en dansk film fra 2005
 Austin Allegro − en bilmodel fra den engelske Austin 
 Allegro (skrifttype) – designet i 1936.
 Allegro (Internetauktionshus) – det største polske Internetauktionshus. 
 Allegro (musical) – en musical fra 1947 af Richard Rodgers (musik) og Oscar Hammerstein II (tekst),
 Allegro (tog) – en højhastigheds togtype fra Karelian Trains, der kører mellem Helsinki, Finland og St. Petersburg, Rusland.